Bosznia-Hercegovina
 Kreševo, város és község a Közép-Boszniai kantonban

 Horvátország
Kreševo falu Šestanovac községben, Split-Dalmácia megyében